Артур Голянський (нар. 1992), польський футболіст
 Генрик Голянський (1908–1995), польський дипломат і політик
 Павел Голянський (нар. 1982), польський футболіст